

Persone
Daniel Matter (1957) – astronomo amatoriale francese
Edmondo Matter (1886-1916) – militare italiano
Mani Matter, propr. Hans-Peter Matter (1936-1972) – cantautore e giurista svizzero
Niall Matter (1980) – attore canadese

Altro
Matter – romanzo di Ian Banks del 2008
Matter – album di Lassigue Bendthaus del 1991
Matter – standard per la domotica